Новый Амстердам — голландское поселение на Манхэттене, сейчас находится на территории Нью-Йорка.
 «Новый Амстердам» — один из двух старейших театров Бродвея.
 «Новый Амстердам» (2008) — драматический телесериал о бессмертном детективе по имени Джон Амстердам.
 «Новый Амстердам» (2018) — медицинский телесериал о больнице в Новом Амстердаме.

См. также 
 Нью-Амстердам